Mutter steht für:

 Mutter, weiblicher Elternteil
 Mutter (Technik), Gegenstück einer Schraube
 Radmutter, zur Befestigung von Kfz-Rädern, siehe Radschraube und Radmutter
 Mutter (Album), Musikalbum der deutschen Rockband Rammstein (2001)
 Mutter (Film), deutscher Spielfilm (2022) 
 Mutter (Lied), Lied der deutschen Rockband Rammstein (2002)
 Mutter (Band), Berliner Rockband (ab 1986)
 Mutter (Software), Fenstermanager von Gnome
 Mutter, Anrede einer Ordensschwester
 Mutter, ehemaliger Name des Vulkans Kombiu, Papua-Neuguinea
 Mutter, original Mother (1953), Kurzgeschichte von Philip José Farmer
 weibliches Zuchtschaf, siehe Hausschaf

Mutter ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Mutter (1918–2011), österreichische Malerin
 Anne-Sophie Mutter (* 1963), deutsche Geigerin
 Anton Mutter (1932–1992), Schweizer Künstler
 Carol A. Mutter (* 1945), US-amerikanische Generälin
 Christa Mutter (* 1960), Schweizer Politikerin (Grüne), Historikerin, Journalistin
 Christoph Mutter (* 1961), deutscher Jurist
 Claudio Mutter (* 1996), Schweizer Unihockeyspieler
 Edda Mutter (* 1970), deutsche Skirennläuferin
 Gerbert Mutter (1922–1989), deutscher Komponist, Musikpädagoge, Dirigent, Pianist und Organist
 Heike Mutter (* 1969), deutsche Künstlerin, siehe Heike Mutter und Ulrich Genth
 Heinrich Mutter (1924–1999), deutscher Künstler
 Johann Mutter (1902–1974), deutscher Maler
 Karl Mutter (1869–1952), deutscher Landschaftsmaler
 Leopold Mutter (1827–1887), deutscher Altar- und Porträtbildhauer
Manfred Mutter (* 1942), Schweizer Chemiker
 Nico Mutter (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler
 Raoul Mutter (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Stefan Mutter (* 1956), Schweizer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Die Mutter (Begriffsklärung)
 Mütter (Begriffsklärung)
 Mutti (Begriffsklärung)